Антонио Пелличча (; 1 января 1921 — 24 ноября 2016) — итальянский военный деятель, историк и писатель. Занимал различные должности в итальянских ВВС и НАТО. После завершения военной карьеры стал автором многочисленных книг по истории авиации.

Биография 
Антонио Пелличча родился в Санта-Мария-Капуа-Ветере (Казерта) 1 января 1921 года. Поступил в Королевскую военно-воздушную академию Казерты, получил лицензию военного летчика для полётов на IMAM Ro.41.

Во время Второй мировой Пелличча задействован в Северной Африке.

После перемирия между новым итальянским правительством и союзниками, подписанного 8 сентября 1943 года, присоединился к антифашистским силам. С 1944 года состоял в эскадрильи «Штормовой Балтимор», где летал на бомбардировщике Martin Baltimore.

После окончания войны Пелличча назначен вторым лейтенантом в SPE, а его эскадрилья «Штурмовой Балтимор» действовала до 1 ноября 1948 года. В это время Пелличча освоил американский самолёт P-51 Mustang.

Затем прошёл обучение на первом курсе инструкторов для инструментального полёта, которое проводилось на Moody AFB в Соединённых Штатах, после чего Пелличча был назначен главным инструктором в лётных школах итальянских ВВС. В течение трёх лет, с 1959 по 1962, входил в Консультативную группы по воздушному обучению в SHAPE , и Международную команду по подготовке лётных экипажей от НАТО.

Пелличча работал в самых различных отделах Военно-Воздушных сил, он посещал Военно-воздушную школу Флоренции, а затем расширенный курс ВВС США в Алабаме. Вернувшись на родину, взял на себя командование Scuola Caccia, став тогда председателем IV рабочей группы трёхстороннего военного комитета. В 1974 году назначен заместителем руководителя Колледжа обороны НАТО, базирующегося в военном городе Чекчиньола в Риме.

Позже Пелличча стал профессором в области военной авиации. Он даже являлся сотрудником Исторического управления итальянских ВВС и автором многочисленных книг и статей , опубликованных в журналах о военной истории.

Член Центра оборонных исследований Университета Генуи, Военно-исторической ассоциации, Итальянской военно-исторической комиссии.

Антонио Пелличча скончался 24 ноября 2016 в Риме.

Интересные факты 
 Боевой опыт Пелличча вдохновил Паоло Монти, также бывшего военного лётчика, на создание биографического документального фильма «В знак орла».

Публикации 
 "I sentieri sulla montagna": la standardizzazione dei metodi e sistemi di volo, Centro Cft. A.M.,  Roma, 1966.
 L'ultimo assalto, Centro Cft. A.M., Roma, 1970.
 Il dominio del cielo nell'era post-napoleonica, Centro Cft. A.M., Roma, 1970.
 Il processo per My Lai: un atto di ribellione della coscienza militare, Centro Cft. A.M., Roma, 1971.
 Amedeo Mecozzi e la dottrina di guerra aerea, Centro Cft. A.M.,  Roma, 1972.
 Quell'incerto suono di tromba: fine di una strategia?, Centro Cft. A.M., Roma, 1973.
 Il quarto conflitto arabo-israeliano: (6-25 ottobre 1973), Centro Cft. A.M.,  Roma, 1974.
 Far giustizia a Mecozzi, Centro Cft. A.M., Roma, 1974.
 La lotta nello spazio, in relazione all'evoluzione delle teorie di guerra, Stato Maggiore Aeronautica Militare, Roma, 1975.
 Difesa ancorata, difesa mobile ed elicotteri da combattimento, Centro Cft. A.M., Roma, 1976.
 Clausewitz e la strategia politico-militare sovietica, Centro Cft. A.M., Roma, 1976.
 Il dominio dello spazio: lineamenti dottrinali della guerra aerospaziale, STEM Mucchi, Modena, 1979.
 Nessuno è profeta in Patria. Riflessioni sulla dottrina del Dominio dell'Aria, SIAG, Genova, 1981.
 II Periodo Epico dell'Aeronautica: profilo biografico del maresciallo dell'aria Italo Balbo, Veant, Roma, 1985.
 La Regia Aeronautica: dalle origini alla seconda guerra mondiale, (1923-1943), Stabilimento grafico militare, Gaeta, 1992.
 Maresciallo dell'Aria Italo Balbo, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, Roma, 1998.
 Giuseppe Valle, una difficile eredità, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, Roma, 1999.
 Nel Segno dell'Aquila, Edizioni Innocenti, Grosseto, 2005.
 Origini e sviluppo aviazione militare, Edizioni Rivista Aeronautica, Roma, 2007.
 Il mio otto settembre, Roma, 2008.
 Giulio Douhet, La vita e le opere, Cromografica Roma s.r.l., Roma, 2009.
 Nel Segno della Fenice, pubblicato in proprio, 2010.
 Le Ali di Icaro. L'Aviazione nella guerra sul mare',  pubblicato in proprio, 2013.

Примечания

Литература 
 Emilio Brotzu, Gherardo Cosolo, Dimensione Cielo. Bombardieri-Ricognitori Vol.6, Roma, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, 1973.
 Angelo Emiliani, Massimo Federico Ghergo, Achille Vigna, Aviazione Italiana: la guerra in Italia, Parma, Ermanno Albertelli editore, 1982.
 I Reparti dell'Aeronautica Militare Italiana, Roma, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, 1977.
 Il generale Antonio Pelliccia, in Il Corriere dell'Aviatore, 3/4, Roma, Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica, marzo-aprile 2012, p. 17.

Итальянские лётчики Второй мировой войны
Историки Италии
Генералы Италии